Fusie, letterlijk samenvoeging, kan betrekking hebben op:
 Fusie, het samengaan van twee of meer bedrijven, organisaties of (sport)verenigingen
 Fusiegemeente, een bestuurseenheid ontstaan door de samenvoeging van verschillende gemeenten
 Fusiepartij, een politieke partij die uit twee of meer partijen is samengevoegd
 Fuserende taal, een taal waarin er in een gebonden morfeem twee of meer betekenissen fuseren
 Fusielassen, een techniek om glasvezel met elkaar te verbinden
 Membraanfusie, het samensmelten van twee lipide dubbellagen
 Kernfusie, het samensmelten van de kernen van verschillende atomen